

Antroponimi 
 Ruffo – nome proprio di persona maschile

Persone 
 Ruffo di Calabria – famiglia nobile italiana
 Polissena Ruffo – principessa di Rossano
 Fabrizio Ruffo di Bagnara – cardinale e politico
 Luigi Ruffo Scilla – cardinale
 Fulco Ruffo di Calabria – asso dell'aviazione durante grande guerra
 Melba Ruffo (nota anche come Melba Ruffo di Calabria, nata Melba Vincens Bello) – attrice, modella e conduttrice televisiva dominicana
 Paola Ruffo di Calabria – regina dei Belgi, nata in Italia
 Ruffo – vescovo italiano
 Bruno Ruffo – motociclista italiano
 Claudia Ruffo – attrice italiana
 Giordano Ruffo (lat. Jordanus Rufus) – maniscalco e veterinario italiano
 Marco Ruffo (noto anche come Marco Frjazin o Fryazin) – architetto italiano
 Titta Ruffo – cantante lirico italiano
 Tommaso Ruffo – cardinale italiano
 Vincenzo Ruffo (1510-1587) – compositore italiano
 Vincenzo Ruffo (1749-1794) – architetto italiano

Altro 
 Palazzo Ruffo della Scaletta (già Palazzo Carafa di Belvedere) – palazzo monumentale di Napoli
 Collezione Titta Ruffo – raccolta di costumi e oggetti di scena di Titta Ruffo, esposta a Pisa

Pagine correlate 
 Rufo